Ammons pode remeter aos seguintes artigos na Wikipédia:

 Albert Ammons (1907-1949) - um pianista estadunidense de jazz
 A.R. Ammons (1926-2001) - um escritor e poeta estadunidense
 Gene Ammons (1925-1974) - um saxofonista estadunidense de jazz
 Elias M. Ammons (1860-1925) - ex-governador do estado do Colorado

Ou ainda:
Emmons

Desambiguação
Sobrenomes da língua inglesa